Ёко Тоёнага (; ) — японская легкоатлетка, специалистка по толканию ядра. Выступала за сборную Японии по лёгкой атлетике в 1994—2007 годах, обладательница серебряной медали Восточноазиатских игр в Макао, многократная чемпионка страны, участница чемпионатов мира 2005 года в Хельсинки и 2007 года в Осаке.

Биография 
Ёко Тоёнага родилась 15 апреля 1977 года в посёлке Мацусиге префектуры Токусима, Япония. Училась в местной средней школе, затем окончила факультет физического воспитания Университета Кокусикан.

Впервые заявила о себе в лёгкой атлетике на международной арене в сезоне 1994 года, когда вошла в состав японской национальной сборной и побывала на юниорском азиатском первенстве в Джакарте, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в толкании ядра.

В 1996 году в той же дисциплине взяла бронзу на юниорском азиатском первенстве в Дели.

Первых успехов среди взрослых спортсменок добилась в сезоне 1999 года, когда впервые стала чемпионкой Японии в толкании ядра — в течение последующего десятилетия ещё семь раз завоёвывала национальный титул, соперничая в основном с Тинацу Мори. Также в этом сезоне выступила на домашнем чемпионате мира в помещении в Маэбаси, где с результатом 15,73 метра стала восьмой.

В 2001 году одержала победу на чемпионате Австралии в толкании ядра.

В 2002 году показала шестой результат на Азиатских играх в Пусане (16,90).

В июне 2004 года на соревнованиях в Тоттори установила свой личный рекорд в толкании ядра — 17,57 метра.

В 2005 году стала четвёртой на чемпионате Азии в Инчхоне (17,07) и выиграла серебряную медаль на Восточноазиатских играх в Макао (16,89). Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на чемпионате мира в Хельсинки — в программе толкания ядра показала результат 16,51 метра, не сумев преодолеть предварительный квалификационный этап.

В 2007 году принимала участие в домашнем чемпионате мира в Осаке — на сей раз толкнула ядро на 17,02 метра и так же в финал не вышла.

Впоследствии оставалась действующей спортсменкой вплоть до 2011 года, хотя в последнее время уже не показывала сколько-нибудь значимых результатов на международном уровне.

Примечания 

Толкатели ядра Японии
Чемпионы Японии по лёгкой атлетике
Чемпионы Австралии по лёгкой атлетике